Пинарес — Лас-Делисьяс () — курортный город в южной части Уругвая, в департаменте Мальдонадо. Расположен на берегу эстуария Ла-Плата. По сути является юго-западным продолжением административного центра департамента, города Мальдонадо.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 9 819 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
INE map of Maldonado, Villa Delia, La Sonrisa, Cerro Pelado, Los Aromos and Pinares-Las Delicias

Города Уругвая
Мальдонадо (департамент)